Нерассказанная история США (, также Нерассказанная история США Оливера Стоуна — ) — американский документальный телесериал 2012 года режиссёра и сценариста Оливера Стоуна.

Производство 
Рёжиссер Оливер Стоун и профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник начали работать над проектом в 2008 году. Сценарий был написан совместно с британским сценаристом Мэттом Грэхэмом. Проект представлял собой документальный мини-сериал для телеканала «Showtime» под рабочим названием «Тайная история Америки Оливера Стоуна» , затрагивая «причины холодной войны с Советским Союзом, решение президента США Гарри Трумэна сбросить атомную бомбу на Японию, и изменения в глобальной роли Америки после падения коммунизма». Стоун, как режиссёр и рассказчик во всех десяти эпизодах, отмечал, что «с самого начала я смотрел на этот проект как на наследство своим детям, и, таким образом, чтобы дать им понять, чем я жил. Я надеюсь, что это может способствовать более глобальному пониманию нашей американской истории». Стоун также описал проект как «самую амбициозную вещь, которую я когда-либо делал. Конечно, в документальной форме, и, возможно, в художественной, особенной форме». В итоге съёмки сериала заняли четыре года и Стоун говорил, что «он должен был занять два года, но это путь по графику». Сам Стоун вложил 1 миллион долларов США из собственных средств в бюджет сериала, и так раздутый за время производства от 3 до 5 миллионов.

Показы и релиз на DVD 
Премьера первых трёх эпизодов состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале 6 октября 2012 года, которые были описаны журналистами «Indiewire» как «чрезвычайно убедительные» и «смелые».

12 ноября в 8 часов вечера премьера первого эпизода сериала состоялась на канале «Showtime».

4 мая 2013 года сериал был лично представлен Стоуном на  в Загребе, включившим в себя также дебаты и публичные лекции видных интеллектуалов, таких как Славой Жижек и Тарик Али

15 октября Оливер Стоун объявил, что сериал будет выпущен в формате «Blu-Ray» на 4 дисках в сопровождении различного бонусного контента, а также двух эпизодов пролога. Первый пролог расскажет о Первой мировой войне, русской революции и Вудро Вильсоне, а второй — об эрах Франклина Рузвельта, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. 4 марта 2014 года на собственном сайте Стоун объявил о том, что сериал официально доступен на DVD.

Эпизоды

Пролог 
Только на DVD
 Эпизод A: 1900—1920 — Первая мировая война, Русская революция и Вудро Вильсон
 Эпизод B: 1920—1940 — Рузвельт, Гитлер, Сталин: Битва идей

Обзор

Первый сезон

Общественное влияние

Критика 
Эндрю Голдман из «New York Times» отметил, что «Стоун создавал свой новый сериал, ориентируясь на сериал ITV 1973-74 годов „Мир в войне“, состоящий из 26 эпизодов и рассматриваемый как исчерпывающее и авторитетное изучение Второй мировой войны, которое только может дать телевидение», а Джон Уинер из «» сравнил сериал с телециклом , состоящим «из двадцати четырёх частей, задуманных Тедом Тёрнером и показанных на CNN в 1998 году. Эти великолепные произведения рассказывают историю с разных точек зрения и избегают положения об американской исключительности». Дэвид Уиеганд из «San Francisco Chronicle» сказал, что данный сериал — это «фильм в лучшем своём проявлении, то есть в показе панорамного обзора нашей истории в середине 20-го века. Умелое подстрекательство и превосходная редакторская работа» сочетается с вопросом «Что, если?», который «возможно, был бы более точным названием для сериала, по крайней мере, для первых четырёх фильмов, потому что большая часть их содержания не рассказ как таковой, а, скорее, пересказ с толкованием и акцентированием Стоуна». Верн Гэй из «Newsday» заметил, что сериал — «это в значительной степени простой и тяжёлый пересказ Второй мировой войны», перемежающийся «кадрами кинохроники и советскими пропагандистскими фильмами», что «странно и увлекательно».

Алессандра Стэнли из «The New York Times» отметила, что «этот документальный сериал — совсем не шутка, хотя некоторые могут посчитать его смешным. Он не только абсолютно серьезен, но и довольно прямолинеен: 10-серийное обвинение США не пытается казаться беспристрастным», фокусируя «внимание на том, что Америка сделала неправильно. И это достаточно справедливо: очень много документальных лент прославляют американскую исключительность». Брайан Лоури из «Variety» заявил, что «проекту отчаянно необходимо мнение третьей стороны, историков, или хотя бы чей-то сторонний голос, помимо потертой архивной съемки; чтение текста можно было доверить нескольким актёрам, а не только самому Стоуну. Кроме того, Стоун-режиссёр в глубине души верит, что все, что достойно быть упомянутым, достойно быть возведенным в превосходную степень. И, как и США в описанный в фильме период, он иногда чувствует себя своим собственным заклятым врагом». Мэри Макнамара из «Los Angeles Times» сказала, что «Стоун в доказательствах своей версии событий не обращает особого внимания на социальные, политические и психологические сложности, которые определяют развитие человека. Умышленно или нет, он превращает свою историю в альтернативную мифологию, основанную гораздо больше на поверхностном повествовании, чем на глубоком анализе. А разве не этим он был недоволен изначально?».

Бывший коммунист и адъюнкт консервативного   свёл сериал об истории США к сочувствию Стоуна к Сталину, виновному в «гибели миллионов при спровоцированном государством голоде и сотнях тысяч отправленных в ГУЛАГ», задавшись вопросом: «нужен ли нам Оливер Стоун, человек, который ничего не знает о том, что такое история, однако банально изобразил её в виде сериала о заговорах, чтобы дать нам свою показную интерпретацию». Позже, в неоконсервативном журнале , Радош и вовсе буквально обвинил Стоуна в плагиате «ревизионизма холодной войны» у члена Американской коммунистической партии и «оперативника КГБ» Карло Марцани, «стремившегося показать, что холодная война была начата администрацией Трумэна с намерением уничтожить мирный альянс с Советским Союзом и увеличением американской гегемонии во всем мире», так как «снова и снова, Стоун использовал те же цитаты, одни и те же аранжировки материала и те же аргументы». Либертарианский журналист  охарактеризовал сериал и книгу как «чудо исторической безграмотности», отметив, что «авторы опираются на безнадежно устаревшие книги» и «просто обрезают цитаты», сделав вывод в том, что «Стоун и Кузник могут взорвать Соединенные Штаты, но они не имеют права на свои собственные факты».

В ответ на критику Питер Кузник отметил, что, согласно «Национальной оценке образовательного прогресса, являющейся федеральными результатами испытаний, опубликованными в июне 2011 года, областью, в которой американские студенты наиболее плохи, является на самом деле история США. По результатам, только 12 процентов учащихся средних школ разбираются в истории США» и «то, что нашим студентам преподают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки — только малая часть систематических попыток обелить и вычистить американскую историю. Это имеет огромное значение, потому что взгляд человека на прошлое не только определяет его действия в настоящем, но и ограничивает чувство того, что возможно в будущем. Настало время для общенационального диалога о том, какой на самом деле была наша история, со всеми её достоинствами и недостатками». Оливер Стоун сказал, что «я утверждаю, что все факты, о которых рассказывает фильм, были тщательно проверены и базируются на подлинных документах. Мы очень серьезно отнеслись к этой работе. На кону была также репутация Питера Кузника. Но естественно, что, если вы хотите уместить большой исторический отрезок — с 1940-х до наших дней — в 12-часовом фильме, вам придется опустить какие-то факты, детали. Это неизбежно. Потому мы с Питером написали одноименную книгу, более подробную. Подчеркну: книга была написана после того, как фильм уже вышел, что несколько необычно. Тем самым мы предвосхитили атаки критиков. При создании книги, равно как и сериала, мы работали с двумя независимыми группами, которые проверяли факты. И ещё по поводу критиков: дело не в том, что они ругали меня, а в том, что многие попросту проигнорировали фильм. Он не был им интересен. И вообще, по его поводу не было никакой публичной дискуссии. Нам не дали выступить в эфире NPR, мы не получили предложения о сотрудничестве от PBS. Потому что такие предложения распространяются только на проамериканские документальные фильмы».

В 2014 году в программе «Познер», Стоун снова опроверг заявления о том, что его книга и фильм являются антиамериканскими произведениями, так как «это совсем не про меня… Я стремлюсь к свету, я ищу правду. Я вырос на фальшивой истории США, мы в Америке имеем вариант мировой истории от Диснея, и это большая проблема, которую мы не осознаем… Я вырос с мыслью, что коммунистическое движение стремится к покорению мира, я рос в огромном страхе. Мы должны оставить аргументы холодной войны в прошлом, двинуться в новую эпоху, но мы не смогли этого сделать, и поэтому книга и фильм „Нерассказанная история США“ принципиально важны», добавив, что «я считаю это главным фильмом в своей карьере. Самым длинным, но, однозначно, очень мощным. Как сказал один критик: „Это скорбный плач кинорежиссёра по своей потерянной стране. Стране, которую он любил“». Ведущий передачи Владимир Познер задался вопросом и сам на него ответил — «как вам кажется, Оливер Стоун патриот? По-моему, несомненно. Конечно, в глазах так называемых патриотов-консерваторов в Америке он вовсе не патриот, он „пятая колонна“, он американофоб, он враг народа и т.д… Собственно, они говорят о нём точно так же, как некоторые наши патриоты-государственники говорят о любом человеке, который критикует Россию, — „пятая колонна“, русофоб, иностранный агент, ну и прочее. Вздор это, глупость и тупость. Есть критика — и критика, и в самом деле есть люди, которые не любят свою страну и которые получают удовольствие от того, что „поливают“ её. Но они не достойны общественного внимания, бог с ними. А есть люди, которые глубоко переживают за свою страну и которые считают нужным публично и во весь голос говорить о её проблемах, ошибках, заблуждениях и если надо даже о её преступлениях. Они считают, что общество должно знать, должно задумываться, должно быть в курсе, чтобы каждый отдельно взятый человек, каждый член этого общества действовал как гражданин — осознанно и ответственно. Это и есть настоящий патриот».

Одноимённая книга 
Дополнением к сериалу считается основанная на нём 784-страничная книга «Нерассказанная история США» (), написанная Стоуном и Кузником, и опубликованная 30 октября 2012 года издательством «Simon & Schuster». Рабочим названием книги было Тайная история, однако Кузник возражал, потому что «правда в том, что многие из наших „секретов“ были спрятаны на передней странице „The New York Times“. Если люди думают, что секреты таят в себе глубокие, темные заговоры, они будут разочарованы. Мы будем излагать лишь лучшее для недавних школьников». Впоследствии книга была переименована в нынешнее название.

Джон Уинер из «The Nation» сказал, что книга «избегает теорий заговора», сравнив её с «Народной историей США» Говарда Зинна. Журналист «Guardian» Гленн Гринвальд отметил, что книга «выдвигает на первый план ключевые факты в истории США в течение последнего столетия, которые были в значительной степени проигнорированы или сознательно искажены. Я читал главы из книги и рекомендую её чрезвычайно», а сериал является «провокативным и стоящим». Сам Стоун отметил, что «фильм сильнее книги, потому что в нём больше визуальной информации, — это становится очевидно, когда пересматриваешь его во второй или третий раз. Но в то же время книга берет силой слова, фактами и ссылками на источники — все это усиливает эмоциональную реакцию, которую вы получили от фильма».

Станислав Зельвенский в «Афиша. Воздух» отметил, что «это не худший учебник новейшей истории, гигантский массив информации, бойко и складно изложенной. Идейная ангажированность заставляет авторов подтягивать события под свою концепцию, и надо делать на это скидку, но факты они стараются не перевирать — даже резко критические рецензии американских историков касаются скорее трактовок, нежели фактических ошибок в книге. Да и позиция, если уж на то пошло, совсем не страшна: это умеренно левый и безусловно гуманистический взгляд на XX век». Анонимные журналисты «Lenta.ru» отметили, что книга «о бесчинствах американской военщины в развивающихся странах» займёт «достойное место на полках у параноиков почвеннического толка рядышком с хрестоматийным исследованием „ЦРУ против СССР“ Н. Яковлева».

Учебный проект 
В октябре 2013 года создателями сериала был запущен учебный проект, основанный на событиях из сериала и книги. Проект ставит целью укрепление критического мышления у студентов и преподавателей в средних школах и университетах благодаря плану уроков, основанных на отдельном эпизоде сериала.

Примечания

Литература 
 
 № 7. — С. 34—44;
 № 8. — С. 27—41.

Ссылки 
 Нерассказанная история США . Официальный сайт
 Нерассказанная история США . Сайт Оливера Стоуна
 

Документальные телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2012 году
Фильмы Оливера Стоуна
Новейшее время
История США (1964—1980)